Localbahn steht für:
 Lokalbahn in alter Schreibweise, siehe Sekundärbahn
 Augsburger Localbahn